Руслан Олегович Мялковский (; ) — белорусский футболист, полузащитник дзержинского «Арсенала».

Карьера

Молодёжная карьера 
Является воспитанником футбольной школы клуба «Минск». С августа 2019 года по декабрь 2020 года выступал за юношескую команду брестского «Динамо», после этого до августа 2021 года выступал за юношескую команду брестского «Руха». Затем являлся игроком Академии АБФФ.

«Арсенал» Дзержинск 
В июле 2022 года перешёл в дзержинский «Арсенал». Дебютировал за клуб 10 июля 2022 года в матче против могилёвского «Днепра», выйдя на замену на 79 минуте вместо Валерия Сенько. Свой дебютный гол за клуб забил 6 ноября 2022 года в матче против могилёвского Днепра». На ноябрь 2022 года стал чётвертым самым молодым автором гола в Высшей Лиге в возрасте 16 лет и 183 дня. Вместе с клубом занял 14 место в турнирной таблице и отправился в стыковые матчи за сохранение прописки в высшем дивизионе. По итогу стыковых матчей против рогачёвского «Макслайна» дзержинский клуб потерял прописку в высшем дивизионе.

В январе 2023 года футболист начинал тренироваться с дзержинским клубом. В марте 2023 года футболист продлил контракт с дзержинским «Арсеналом».

Международная карьера 
В августе 2021 года дебютировал за юношескую сборную Белоруссии до 17 лет в товарищеском матче против Украины. В сентябре 2021 года дебютировал за юношескую сборную Белоруссии до 16 лет в товарищеских матчах против сверстников из Турции. Затем в октябре 2021 вместе со сборной принимал участие в квалификационных матчах на юношеский чемпионат Европы до 17 лет. Дебютный гол за клуб забил 22 октября 2021 года в матче против сборной Армении. В феврале 2022 года стал серебряным призёром Кубка Развития, проиграв в серии пенальти Израилю. Сам футболист являлся капитаном сборной, а также был признан лучшим полузащитником турнира.

В октября 2022 года футболист отправился на квалификационные матчи юношеского чемпионата Европы до 17 лет. Первый матч сыграл 20 октября 2022 года в матче против сверстников Норвегии. В следующем матче 23 октября 2022 года отличился результативной передачей против сборной Ирландии. В последнем квалификационном матче 26 октября 2022 года против Армении футболист отличился забитым голом. В ноябре 2022 года футболист официально вышел в основной этап юношеского чемпионата Европы, заняв итоговое третье место в группе.

Достижения 
Сборная
 Белоруссия (до 16)
 Серебряный призёр Кубка Развития: 2022

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Арсенал» Дзержинск